Bouxwiller, commune française du Bas-Rhin ;
 Bouxwiller, commune française du Haut-Rhin.

Voir aussi 
 Bousseviller

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France